Ранчо Сан Маркос има више значења:

 Ранчо Сан Маркос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сан Маркос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сан Маркос (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Маркос (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Маркос (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Маркос (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Сан Маркос (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Маркос (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику